Buzdugan se poate referi la:

Buzdugan (armă)
Buzdugan, Vâlcea
 Nume de familie
Gheorghe Buzdugan, membru al Regenței instituite în timpul minoratului regelui Mihai I
Gheorghe Buzdugan (inginer)
Ion Buzdugan - secretar al Sfatului Țării, senator în Parlamentul României (1918-1932)

Nume de familie românești